Требеништа:

 Требеништа — село в Республике Македония, входит в общину Дебарца.
 Требеништа — некрополь пересадиев — племени фракийского или иллирийского происхождения.